Hannukanjärvi (Hannukkajärvi) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hannukanjärvi, Norrbotten, sjö i Övertorneå kommun,  (41,3 ha)
Hannukanjärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun, 
Hannukkajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752583-171111), sjö i Kiruna kommun,  (8,15 ha)
Hannukkajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 756739-175050), sjö i Kiruna kommun,  (19,5 ha)
Alanen Hannukanjärvi, sjö i Kiruna kommun,  (49,8 ha)
Ylinen Hannukanjärvi, sjö i Kiruna kommun,  (43,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn